Октавий Иванович Радошковский (, —) — польский и российский энтомолог, специалист по жалящим насекомым отряда Перепончатокрылые (Hymenoptera). Президент Русского энтомологического общества (1867—1879), генерал конной артиллерии.

Биография 
Родился  в Ломже. В 1837 году, после окончания гимназии в Варшаве, он поступил в артиллерийскую офицерскую школу в Санкт-Петербурге, которую окончил с отличием.

Крупный специалист по осам (Mutillidae, роющие осы, блестянки Chrysididae), описавший множество новых для науки видов жалящих перепончатокрылых (Aculeata, Hymenoptera). Его коллекции Hymenoptera хранятся в Польской Академии наук, Ягеллонском университете и в Зоологическом музее Московского университета. В 1867—1879 годах избирался Президентом Русского энтомологического общества, а также был генералом конной артиллерии. В 1879 году по состоянию здоровья ушел в отставку в звании генерал-лейтенанта.

Умер  в г. Санкт-Петербург.

Труды 
 Révision armures copulatrices mâles Bombus. Bull soc impér des Naturalistes de Moscou, 60: 51- (1884)
 Rév. armures cop des mâles de Mutillides. Horae soc entom ross 19:3-49 (1885)
 Révision des armures copulatrices des mâles de la tribu des Chrysides. Horae soc. entom. ross. (1888/89)
 Genitalanhänge der Hymenopteren. Biol. Centralb. vol 9: 539 and 543—544 and vol 10: 221—222 (1889—91)
 Essai sur class d Sphégides d‘après la structure des arm. cop. Bull soc impér des Nat de Moscou (1891)

Литература 
 Dylewska, M. et al. 1973 [Radoszkowski, O. I. B.] // Memorab. Zool. Nr. 25. Портрет.
 Essig, E. O. 1931 A History of Entomology. New York, Macmillan Company : VI+1-1029 735—737, Портрет
 Medvedev, G. S. 2000 [Radoszkowski, O. I. B.] // Trudy Russk. ent. Obsc. 716—722, Портрет.
 Pesenko, Yu. A. & Astafurova, Yu. V. 2003 Annotated Bibliography of Russian and Soviet Publications on the Bees 1771—2002 (Hymenoptera: Apoidea; excluding Apis mellifera). // Denisia 11: 1-616 (532—533).

Родившиеся в 1820 году
Умершие в 1895 году
Энтомологи Российской империи
Президенты Русского энтомологического общества
Биологи XIX века
Гименоптерологи
Энтомологи по алфавиту
Энтомологи XIX века